Цврчовице могу бити:

 Цврчовице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Цврчовице (Кладно), насељено мјесто у округу Кладно, Средњочешки крај, Чешка Република